Schwarzbeck Mess-Elektronik — немецкая фирма разрабатывающая и производящая продукцию в области ЭМС (Электромагнитная совместимость).

Продукция 
 измерительные антенны
 измерительные приемники
 кольца Гельмгольца
 импульсные генераторы
 эквиваленты сети
 эквиваленты ламп,
 пробники ближнего поля
и т. д.

История 
Фирма Schwarzbeck Mess-Elektronik была основана в 1953 году и располагается в городе Schönau, близ города
Гейдельберг.

Её основатель Гюнтер Шварцбек (Günter Schwarzbeck) считается в Европе и особенно в Германии пионером
в области создания приборов для измерений на ЭМС.

Филиалы 
За границами Германии фирма представлена через своих партнеров в таких странах как: Россия, Италия,
Япония, Китай, США, Тайвань, Юж. Корея, Австралия, Польша, Великобритания, Франция и т. д.

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители электроники
Компании Германии